Samson peut désigner :

Prénom 

Personnes portant ce prénom :
 Samson François, pianiste français.
 Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Samson.

Saints et personnages bibliques 

 Samson, personnage biblique, dernier grand juge d'Israël ; fêté le 30 novembre
 Samson de Dol († 565), saint breton, premier évêque de Dol ; fêté le 28 juillet.
 Samson l'Hospitalier († vers 530), né à Rome d'une famille noble de rang impérial, prêtre et philanthrope à Constantinople, skévophylax de la Grande Église et thaumaturge, patron des médecins byzantins ; fêté le 27 juin.

Ecclésiastiques 

 Samson ben Joseph de Falaise, rabbin du Moyen Âge

Personnalités portant ce patronyme 

 Barbara Samson (né en 1975), auteur français ;
 Bernard Samson (né en 1958), footballeur français ;
 Camil Samson (1935-2012), homme politique canadien ;
 Christophe Samson (né en 1984), joueur de rugby à XV français ;
 Colette L. Samson, fondatrice de la maison Revivre dans la ville de Québec ;
 Frank Samson (né en 1967), avocat français, sosie de Napoléon Ier ;
Jeanne Samson (1849-1906), peintre française ;
 Jérôme Samson (né en 1987), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Jim Samson (né en 1946), musicien, musicologue et critique musical britannique, spécialiste de Frédéric Chopin ;
 
 Maurice Jean Emile Léon Samson (1896-?), général français ;
 Michel Samson, journaliste et documentariste français ;
 Peter Samson (né en 1941), informaticien américain ;
 Pierre Samson, (né en 1952), dessinateur de presse, auteur de bande dessinée, illustrateur et chroniqueur français ;
 Pierre Samson (né en 1958), écrivain québécois ;
 Polly Samson (née en 1962), journaliste anglaise ;
 Savanna Samson (née en 1967), actrice pornographique américaine ;
 Sidney Samson (né en 1981), disc-jockey et producteur de musique néerlandais ;
 Stéphane Samson (né en 1975), footballeur français.

Arts

Littérature 

 Samson, nouvelle de Marcel Aymé parue en 1945.
 Samson, pièce de Voltaire.

Musique 
 Samson, opéra sacré de Jean-Philippe Rameau
 Samson et Dalila, opéra de Camille Saint-Saëns
 Samson, oratorio de Haendel
 Samson, groupe de heavy metal
 Samson, marque fabriquant des micros, pieds, pinces et autres accessoires musicaux
 Samson, chanson d'Emly Starr représentant la Belgique à l'Eurovision 1981.

Peinture et gravure 
 Samson et Dalila, tableau de Rembrandt.
 Samson et le Lion, gravure du Maître JG.

Cinéma 

 Samson, film de Henri Andréani et Ferdinand Zecca sorti en 1908
 Samson, film de J. Farrell MacDonald sorti en 1914
 Samson, film de Maurice Tourneur sorti en 1936.
 Samson et Dalila, film américain de Cecil B. DeMille sorti en 1949.
 Samson, film d'Andrzej Wajda sorti en 1961.

Téléfilms 

 Samson et Dalila de Lee Philips, avec Belinda Bauer, assez loin du texte biblique ; voir 1984.
 Samson et Dalila de Nicolas Roeg, avec Liz Hurley, qui se veut proche du texte biblique ; voir 1996.

Toponymes

Samson, une des Îles Scilly (Sorlingues)

, localité de la banlieue de Perth en Australie occidentale

Samson (le), petite rivière de Belgique traversant plusieurs villages de la commune de Gesves (Wallonie, province de Namur) et se jetant dans la Meuse à hauteur de Thon-Samson (commune d'Andenne)
 Thon-Samson, un village de la commune d'Andenne (Belgique).

Rivière Samson (baie James), un affluent de la rivière Harricana coulant dans la municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, dans la région administrative du Nord-du-Québec, au Québec.
 Rivière Samson (Chaudière), un affluent de la rivière Chaudière (versant la rive sud du fleuve Saint-Laurent], coualnt dans la MRC Le Granit (en Estrie) et la MRC Beauce-Sartigan (dans Chaudière-Appalaches), au Québec.

Samson, ville de l'État de l'Alabama (États-Unis).

Samson, commune du département du Doubs

Véhicules 

 , la plus ancienne locomotive du Canada
 Samson, un monster truck

Autres 

 Samson, un Géant présent dans des processions et cortèges dont :
 Samson, géant d'Ath (Belgique)
 Samson, géant de Mariapfarr (Autriche)
 Samson, géant de Mauterndorf (Autriche)
 Samson, géant de Tamsweg (Autriche)
 Samson, un chien de fiction dans le programme télévisé Samson en Gert
 , personnage de la version allemande de l’émission pour enfants 1, rue Sésame
 Samson, le crâne le plus complet du dinosaure Tyrannosaurus rex jamais trouvé à ce jour
 Samson, une marque de bière de la Brasserie Samson à České Budějovice (République tchèque)
 Le Samson, est un navire ayant un rapport avec le Titanic.

Paronymie 
 Samsun (ville), ville, préfecture et province turque (sur la Mer Noire) (εἰς Ἀμισόν, Is Amisson, vers Amissos).

Références 

Prénom hébraïque